{{DISPLAYTITLE:Эу708-64}}

Эу-708-64 — паровоз серии Эу, который 7 февраля 1943 года первым после прорыва блокады Ленинграда привёз состав с продовольствием и боеприпасами на Финляндский вокзал.

Можно заметить, что на ранних фото обозначение паровоза было нанесено с ошибкой (Эу-708-64), так как по принятой в 1925 году системе обозначений серий, тире между буквенной и цифровой частью быть не должно. Позже это упущение было исправлено

История 
Локомотив принадлежал паровозному депо г. Волховстрой, расположенного в Ленинградской области. После паровоз перешёл в запас МПС и базировался на станции Белгород Южной железной дороги. Благодаря стараниям железнодорожников-ветеранов Волховстроя, после переговоров с МПС, было решено доставить локомотив обратно в Волхов для установки в качестве памятника.

Сегодня этот паровоз представлен в оригинале в виде мемориала подвигам железнодорожников. Он расположен на перроне волховского вокзала. Для подъёма локомотива на пьедестал была сооружена временная железнодорожная ветка, так как в то время не было подъёмных конструкций, способных поднять такую тяжесть.

Памятник был торжественно открыт 9 мая 1980 года, в 35-ю годовщину Победы. Открытие сопровождалось митингом. Честь открыть памятник была предоставлена людям, трудившимся в годы войны на своём посту, в том числе и участникам первого рейса с Большой земли в Ленинград Дягилеву М. С., Алексееву А. М., Рязановой Т. С., а также бывшему заместителю начальника депо по ремонту Афанасьеву Г. А.

И сегодня можно прочитать памятные строчки на тендере паровоза: «Этот паровоз (Эу-708-64) 7 февраля 1943 года доставил в осаждённый Ленинград первый после прорыва блокады поезд с продовольствием и боеприпасами».

Литература 
Сяков Ю. А. Волховстрой — годы и люди. — Волхов.: ГП «Волховская типография», 1996. 258 с.

Э
Э
Мемориалы, посвящённые блокаде Ленинграда
Отдельные паровозы
Локомотивы-памятники
Волхов (город)